Cette liste présente les 105 membres de la  législature du Landtag de Saxe-Anhalt au moment de leur élection le  lors des élections régionales de 2011 en Saxe-Anhalt. Elle présente les élus du land et précise si l'élu a été élu dans le cadre d'une des 45 circonscriptions de manière directe, ou par le scrutin proportionnel de Hare.

Élections 
Les élections législatives régionales sont organisées le  en vue d'élire . La  remporte  alors que la proportionnelle ne lui en attribue que 35. En conséquence, huit autres sièges sont également créés, portant le total à 105.

Répartition des sièges

Élus

Voir aussi

Articles connexes 
 Landtag de Saxe-Anhalt
 Élections législatives régionales de 2011 en Saxe-Anhalt
 Cabinet Haseloff I

06